Барон Эрланд Норденшёльд (; , Стокгольм — , Гётеборг) — шведский археолог, этнограф и антрополог. Его исследования были посвящены этнографии и доисторическому периоду Южной Америки.

Родился в баронской семье, его отцом был Адольф Эрик Норденшёльд.

Образование получил в Упсале, в 1906—1908 годах был сотрудником Музея естественной истории в Стокгольме. В 1913 году он был назначен директором этнографического отделения музея Гётеборга. До этого в течение нескольких лет он путешествовал по странам Южной Америки и собирал коллекции для музеев Стокгольма. Он посетил Патагонию в 1899 году, север Аргентины и Боливию в 1901—1902 годах, Перу и Боливию в 1904—1905 годах, Боливию в 1908—1909 годах, внутренние области Южной Америки в 1913 году. В 1918 году активно участвовал в наборе шведских добровольцев, отправлявшихся на гражданскую войну в Финляндии, и был награждён Крестом свободы III класса.

В 1912 году он получил Лубатскую премию и золотую медаль Уолберга. Помимо многочисленных статей в научных периодических изданиях, он написал следующие работы: Från högfjäll och urskogar (1902); Indianlif i el gran chaco (1910); Indianer och hoita (1911); Sydamerikas indianer (1912).

Награды 
 Орден Даннеброг, рыцарский крест (RDDO) (Дания, 7 апреля 1906)
 Орден Полярной звезды, рыцарский крест (RNO1kl) (Швеция, 24 апреля 1915)
 Военный крест (RFFrK) (Франция, 1918)
 Орден Заслуг, большой офицерский крест (ChilAM2kl) (Чили, 1923)
 Орден Почётного легиона, рыцарский крест (RFrHL) (Франция, 1925)
 Орден Альфонсо XII, рыцарский крест (RSpAXII:sO) (Испания, 1925)
 Орден Креста Свободы 3-го класса (RFinlFrK3kl) (Финляндия, 1930)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Americana.

Антропологи по алфавиту
Археологи по алфавиту
Этнографы по алфавиту
Антропологи Швеции
Археологи Швеции
Этнографы Швеции
Исследователи Южной Америки
Почётные доктора Гётеборгского университета